Louis Goblet peut désigner :

 Louis Goblet (1823-1867) est un homme politique belge.
 Louis Goblet (1881-1955) est un économiste, géographe politique et chroniqueur de presse français
 Louis Goblet (1887-1941) est un homme politique du Parti ouvrier belge, député de Mons-Borinage et Bourgmestre de Baudour